Le psaume 138 peut désigner :
 le psaume 138 (137) : psaume 138 selon la numérotation hébraïque, psaume 137 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 139 (138) : psaume 139 selon la numérotation hébraïque, psaume 138 selon la numérotation grecque.